Angelo Ogbonna (Cassino, 1988. május 23. –) olasz válogatott labdarúgó, hátvéd. Jelenleg a West Ham United játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 

Nigériai származású labdarúgó. A Torinóban kezdett futballozni és itt is vált profi labdarúgóvá. A felnőtt csapatban 2007. február 11-én mutatkozhatott be egy Reggina elleni mérkőzésen.

A 2007–08-as idényt a Serie C1-ben szereplő Crotoneben töltötte kölcsönben. A következő szezonban visszatért nevelőegyesületéhez.

2012 februárjában meghosszabbította szerződését.

A válogatottban 
2009. augusztus 12-én az olasz U21-es válogatottban mutatkozhatott be Oroszország ellen.
A felnőtt csapatban 2011. november 11-én debütált egy Lengyelország elleni barátságon találkozón, amit az olaszok nyertek 2–0-ra.

Az Európa-bajnoki keretszűkítést követően a szövetségi kapitány Cesare Prandelli nevezte őt a 2012-es Eb-re készülő 23 fős keretébe.

Statisztika

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Klubok
|-
!rowspan="2"|Klub
!rowspan="2"|Szezon
!colspan="2"|Bajnokság
!colspan="2"|Kupa
!colspan="2"|Európai kupák
!colspan="2"|Egyéb
!colspan="2"|Összesen
|-
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
!Mérk
!Gól
|-
|rowspan="5" align=center|Torino|align=center| 2006–07
|align=center| 4
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|colspan="2" align=center| –
|align=center| 4
|align=center| 0
|-
|align=center| 2008–09
|align=center| 19
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|colspan="2" align=center| –
|align=center| 19
|align=center| 0
|-
|align=center| 2009–10
|align=center| 28
|align=center| 1
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|colspan="2" align=center| –
|align=center| 28
|align=center| 1
|-
|align=center| 2010–11
|align=center| 35
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|colspan="2" align=center| –
|align=center| 35
|align=center| 0
|-
|align=center| 2011–12
|align=center| 36
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|align=center| 0
|colspan="2" align=center| –
|align=center| 36
|align=center| 0
|-
!style="background: #DCDCDC" colspan=2| Összesen
!style="background: #DCDCDC" align=center| 122!style="background: #DCDCDC" align=center| 1!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 0!style="background: #DCDCDC" align=center| 122!style="background: #DCDCDC" align=center| 1|}

 Sikerei, díjai 
 Torino:
Serie B: 2011–12
 Juventus''':
 Seria A: 2013-14, 2014-15
Olasz szuperkupa: 2013

Jegyzetek

Külső hivatkozások
La Gazzetta dello Sport profile (in Italian)
Profile on official club website

Olasz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Frosinone megyeiek
1988-ban született személyek
Az FC Crotone labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Juventus labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Olasz bajnok labdarúgók
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek